La competizione del decathlon di atletica leggera ai Giochi della IX Olimpiade si tenne i giorni 3 e 4 agosto 1928 allo Stadio Olimpico di Amsterdam.

L'eccellenza mondiale
In cima alle graduatorie mondiali è Paavo Yrjölä, che ha vinto le selezioni olimpiche finlandesi con 7.846 punti.

Risultati
Al termine della prima giornata è in testa lo svedese Jansson con 4179 punti, davanti al finlandese Järvinen.
Nella seconda giornata Järvinen prende il comando della gara con un buon 15"6 sui 110 ostacoli. Ma subito dopo Yrjölä e Stewart (USA) lo superano grazie alla migliore tecnica nel disco; l'asta non modifica la classifica. Il giavellotto premia i due finlandesi, che confermano i primi due posti, e John Doherty, primo dei non finnici, che si issa al terzo posto.
Disputando un eccellente 1500, Yrjölä agguanta anche il record mondiale sfondando per primo il muro degli 8.000 punti.

100 metri piani

Salto in lungo

Lancio del peso

Salto in alto

400 metri

110 ostacoli

Lancio del disco

Salto con l'asta

Lancio del giavellotto

1500 metri

Classifica finale

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni

Atletica leggera maschile ai Giochi della IX Olimpiade
1928